Tiengen ist der Name folgender Ortschaften in Baden-Württemberg:

 Tiengen (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau
 Tiengen (Hochrhein), bildet mit Waldshut die Doppelstadt Waldshut-Tiengen im Landkreis Waldshut